

Geografia
 Lodolo (Castel Goffredo) – frazione del comune di Castel Goffredo, in provincia di Mantova

Persone
 Libero Lodolo (1903-1957) – calciatore italiano
 Massimo Lodolo (1959) – attore e doppiatore italiano
 Sandro Lodolo (1929-2009) – regista e sceneggiatore italiano